Das Handballturnier bei den Mittelmeerspielen 2022 fand vom 27. Juni bis 6. Juli 2022 in Arzew, Algerien statt. Die spanische Männer-Nationalmannschaft gewann zum zweiten Mal, die spanische Frauen-Nationalauswahl zum dritten Mal den Titel.

Männer 
Teilnehmende Nationen:

Gruppenphase 
In der Vorrunde spielte jede Mannschaft einer Gruppe einmal gegen jedes andere Team in der gleichen Gruppe. Die jeweils besten zwei Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für das Halbfinale, die weiteren Gruppenteilnehmer spielten um die Plätze 5–10.

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Abschlussplatzierungen

Medaillengewinner

Torschützenliste

Frauen 
Teilnehmende Nationen:

Gruppenphase 
In der Vorrunde spielte jede Mannschaft einer Gruppe einmal gegen jedes andere Team in der gleichen Gruppe. Die jeweils besten zwei Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für das Halbfinale, die weiteren Gruppenteilnehmer spielten um die Plätze 5–8.

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Abschlussplatzierungen

Medaillengewinner

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse Handball Mittelmeerspiele 2022

Einzelnachweise 

Handball 2022
Handball
Handball bei den Mittelmeerspielen
Handballwettbewerb in Algerien
Béthioua